Floriana Football Club (kurz: Floriana FC) ist der älteste maltesische Fußballverein mit Sitz in Floriana, der Nachbarstadt von Maltas Hauptstadt Valletta.

Geschichte 

Im Jahre 1894 gegründet, kam der Club durch die Stationierung irischer Einheiten (die Royal Irish Fusiliers) zu seinen heutigen Traditionsfarben. Durch Freundschaftsspiele des Vereins gegen diese Truppen und die dadurch entstandene Verbundenheit erhielten die Anhänger auch den Spitznamen "Ta'l-Irish".
Seit der Gründung des maltesischen Fußballverbandes im Jahre 1900 gewann der Klub zahlreiche Meisterschaften und nationale Pokalwettbewerbe und nahm an allen europäischen Wettbewerben teil; 1962 als erster maltesischer Verein überhaupt (im Pokalwettbewerb gegen Ujpest Dozsa Budapest).

Im Laufe der Jahre spielte der Verein in Wettbewerben gegen zahlreiche international bekannte europäische Vereine.

In den letzten Jahren schwand der sportliche Erfolg; so musste der Verein selbst in der heimischen Liga mehrfach in der Relegationsrunde gegen den Abstieg antreten.

Erfolge 
 Maltesische Meisterschaft (26): 1910, 1912, 1913, 1921, 1922, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931, 1935, 1937, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1958, 1962, 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1993, 2020
 Maltesischer Pokal (21): 1938, 1945, 1947, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1972, 1976, 1981, 1993, 1994, 2011, 2017, 2022
 Maltesischer Supercup (1): 1993

Europapokalbilanz 
Bei seinen insgesamt 31 Teilnahmen im Europapokal konnte der Floriana FC sich nur dreimal gegen eine andere Mannschaft durchsetzen und schied ansonsten stets in der ersten Runde aus. Überhaupt gewann Floriana von seinen insgesamt 69 Begegnungen im Europapokal nur sechs Spiele (bei dreizehn Remis und 50 Niederlagen), wobei der dritte Erfolg (in Höhe von ebenfalls 1:0) 1972 gegen den ungarischen Pokalsieger Ferencváros Budapest erzielt wurde. Die Magyaren rückten das Kräfteverhältnis mit einem 6:0-Erfolg im Rückspiel aber wieder zurecht.

Hin und wieder schieden die „Evergreens“ mit knappen Resultaten aus (wie zum Beispiel einem 0:0 und 0:1 gegen Dundee United in der Saison 1988/89, einem 2:2 und 0:1 gegen die Sligo Rovers in der Saison 1994/95 oder einem 0:2 und 0:0 gegen den FC Porto in der Qualifikation zur Champions League-Saison 1993/94), doch kamen deutliche Niederlagen wesentlich häufiger vor: die Höchste war ein 0:10 bei Ipswich Town (1962), gefolgt von einem 0:9 bei Standard Lüttich (1981), einem 2:10 bei Újpest Budapest (1961) und mehreren 0:8-Resultaten (1965 beim späteren Turniersieger Borussia Dortmund, 1973  beim Club Brügge, 2011 gegen AEK Larnaka und 2012 beim IF Elfsborg).

Zu den weiteren großen Namen, gegen die Floriana in einem europäischen Wettbewerb antrat, gehören Sporting Lissabon (1970), Hajduk Split (1975) und Inter Mailand (1978).

Spieler

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Vereins

Maltesischer Fußballverein
Sport (Floriana)
Gegründet 1894